Појам Ложница може се односити на:

 Ложница (Велење), насељено место у општини Велење, Република Словенија
 Ложница (Маколе), насељено место у општини Маколе, Република Словенија
 Ложница при Жалцу,  насељено место у општини Желец, Република Словенија
 Сподња Ложница, насељено место у општини Словенска Бистрица, Република Словенија
 Згорња Ложница, насељено место у општини Словенска Бистрица, Република Словенија

 Ложница (Савиња), лева притока реке Савиње у Словенији.